Os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, que formaram a principal dupla favorita do torneio, venceram o também brasileiro Fernando Romboli e o norte-americano James Cerretani, por 6-3 e 7-6, para conquistarem o título de campeões da competição.

Cabeças-de-Chave

 Orlando Luz /  Rafael Matos '(Campeões)
 James Cerretani /  Fernando Romboli (Vice-Campeões)

<li> Nicolás Barrientos /   Alejandro Gómez (Primeira Rodada)
<li> Alexander Merino /   Federico Zeballos (Semifinal)

Tabela

Chave

 Main Draw

ATP Challenger Tour
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
2021 no Rio de Janeiro